Domke ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Domke (1876–1962), deutscher Farmer, Großwildjäger, Kaffeepflanzer, Hotelier und Gutsbesitzer
 Carl Domke, auch Carl Schmerzenreich Dome,  (1889–1962), deutscher Widerstandskämpfer
 Christian Domke (* 1978), deutscher Hockeyspieler
 Dieter Domke (* 1987), deutscher Badmintonspieler
 Richard Domke (* 1991), deutscher Badmintonspieler
 Elli Domke (1888–1975), deutsche Widerstandskämpferin
 Erich Domke, deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Ernst Domke (1882–1945), deutscher Politiker (SPD)

 Henry Domke (* 1963), deutscher Eishockeyspieler
 Kurt Domke (1914–2018), deutscher Turner
 Oliver Domke (* 1976), deutscher Hockeyspieler
 Oskar Domke (1874–1945), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Ortrud Domke (1914–1986), deutsche Lehrerin auf den Azoren, siehe Ortrud Schaale
 René Domke (* 1972), deutscher Diplom-Finanzwirt (FH) und Politiker (FDP)
 Sigi Domke (* 1957), deutscher Autor Regisseur, Komponist und Musiker